Rozgrywki 1950/1951 były 48 sezonem w historii ligi meksykańskiej, a 8 sezonem w historii profesjonalnej ligi meksykańskiej. Tytułu mistrzowskiego broniło Veracruz.

Zespoły 
Zmiana drużyn po sezonie 1949/1950:

 Necaxa

 Asturias, España, Moctezuma

W sezonie 1950/1951 występowało 12 drużyn - do rozgrywek dołączyła Necaxa, natomiast po ostatnim sezonie wycofały się Asturias, España i Moctezuma.

Mistrzem Meksyku został zespół F.C. Atlas, który skompletował 30 punktów. Królem strzelców został Meksykanin Horacio Casarín z 17 bramkami w 22 meczach (0.77 gola na mecz).

Tabela 

 
MISTRZ MEKSYKU - 1950/1951

ATLAS 1. TYTUŁ MISTRZOWSKI

Bibliografia 
 RSSSF.com

1950/1951
1950 w piłce nożnej
1951 w piłce nożnej